Unimak steht für:
 Unimak Island, eine Insel in Alaska
 Unimak Pass, eine Meerenge in Alaska
 Unimak Bight, eine Bucht in Alaska
 Unimak Cove, eine Bucht in Alaska
 Unimak Wilderness, ein Naturschutzgebiet in Alaska